

Саррі — місто, штат Мен
 Саррі — місто, штат Нью-Гемпшир
 Саррі — місто, штат Вірджинія

Саррі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Саррі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Саррі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна

Інше 
 Суррей - графство в Англії, назва якого англійською мовою звучить як сарі.

Див. також 
 Серрі
 Сарі (значення)
 Сері